Colt Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Colt Mountain (Idaho)	
 Colt Mountain (Texas)